Територията на България е разделена на 31 избирателни района приблизително съответстващи на 28-те области на България.

Места в народното събрание 
Всеки избирателен район избира определен брой места в Народното събрание на република България. От 1991 г. се използва пропорционална избирателна система, с изключение на парламентарните избори през 2009 година. По време на парламентарните избори през 2013 г. пропорционална избирателна система беше възстановена, но с мажоритарен елемент под формата на преференции.

Избирателни райони 
Повечето избирателни райони съответстват на 28-те области на република България, с изключение на двете най-гъсто населени територии, които се разделят допълнително. Област Пловдив е разделена на избирателна област 16, съответстваща на община Пловдив и избирателна област 17, обхващаща всички останали общини. София град е разделен на избирателни райони 23, 24 и 25. Софийска област, която е различна от Софийски град, е представена от избирателната област 26.

Административни райони на София 

Град София е разделен на 24 административни района. Избирателните райони са 23-ти, 24-ти и 25-и, като всеки обхваща по 8 административни района.

Източници 

Политика на България